

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Przesławice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Łasin 
 Przesławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów 
 Przesławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza